A Temporada de Fórmula 1 de 1963 foi a 14ª realizada pela FIA. Teve como campeão o escocês Jim Clark, da equipe Lotus. A Lotus foi a campeã de construtores.

Resultados

Grandes Prêmios

Pilotos 

 Em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida.

Construtores 

1963
1963 no automobilismo